Думе́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Думенко Борис Мокійович (1888—1920) — командир кінного корпусу Червоної армії під час Громадянської війни в Росії.
 Думенко Костянтин Миколайович (1980) — український вчений в галузі техніки і технологій виділення насіння овоче-баштанних культур та надійності складних технічних систем, доктор технічних наук, доцент.
 Думенко Микола Петрович — генерал-майор, перший заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Думенко Сергій Валерійович (1968) — український футболіст, нападник, півзахисник.
 Думенко Сергій Данилович (1909—1992) — український художник-портретист, графік-монументаліст, член НСХУ.
 Думенко Сергій Петрович (* 1979) — митрополит Київський і всієї України Православної церкви України.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко